«Форпост»:
 Форпост (фильм, 2007) — украинский документальный фильм
  — художественный фильм .